Diòfanes de Mitilene, retòric grec 
 Diòfanes, historiador grec 
 Diòfanes de Nicea, escriptor grec 
 Diòfanes Mirineu, poeta grec